Frailty ist:

 der Originaltitel des US-amerikanischen Thrillers Dämonisch aus dem Jahr 2001 
 die Kurzform des Frailty-Syndroms, siehe Gebrechlichkeit